Forres hace referencia a:

 Forres, localidad de Escocia;
 Ingeniero Forres, localidad de la Argentina.